Coroner – funzionario governativo che ha il potere di condurre od ordinare indagini su decessi
 Coroner – gruppo musicale svizzero
 Coroner – serie televisiva canadese